ZXP – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Perth (Regno Unito)